Arnold Heights ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Arnold Heights (Kalifornien)
 Arnold Heights (Maryland)